Birot est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et qui a donné des noms dérivés.

Personnalités 

 Anne-Sophie Birot, réalisatrice contemporaine, auteur de Les filles ne savent pas nager.
 Arlette Albert-Birot (1930-2010), universitaire française sur la poésie moderne et contemporaine ;
 Germaine Albert-Birot (1877-1931), compositrice française ;
 Pierre Birot (1909-1984), géographe français ;
 Pierre Albert-Birot (1876-1967), poète, sculpteur, peintre, et homme de théâtre français ;
 Roger Birot (1906-1942), officier de marine, compagnon de la Libération.

Noms dérivés 
 Commandant Birot, un aviso de la Marine nationale française, lancé en 1982 et nommé d'après Roger Birot